|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2016 vond plaats van 18 tot en met 24 april 2016 in de Turkse stad Istanboel. Het was de tiende editie van het toernooi. Voor het eerst sinds 2008 werd hier weer op gravel-banen gespeeld.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lesja Tsoerenko was het derde reekshoofd. Zij verloor haar openingspartij.

De als eerste geplaatste Anna Schmiedlová strandde eveneens al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Çağla Büyükakçay uit Turkije won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Montenegrijnse Danka Kovinić in drie sets. Büyükakçay wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Kirsten Flipkens was het vierde reekshoofd – zij bereikte de tweede ronde. Haar land­genote Yanina Wickmayer, als tweede geplaatst, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Darja Gavrilova en Elina Svitolina hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Kateryna Bondarenko en Olha Savtsjoek, verloor hun openingspartij.

Het ongeplaatste duo Andreea Mitu / İpek Soylu won het toernooi. Hun beoogde tegenstandsters in de finale, Xenia Knoll en Danka Kovinić (als derde geplaatst), lieten verstek gaan wegens een blessure die Kovinić in de zojuist gespeelde enkelspelfinale had opgelopen. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Istanboel 2016
Istanboel